пол (антропологија)
 пол (географија)
 Пол (Насау)